Енишерлов — фамилия; имеет женскую форму Енишерлова.
 Енишерлов, Владимир Петрович (род. 1940) — литературовед, писатель, литературный критик, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Енишерлов, Николай Петрович (1855—1921) — председатель Валковской уездной земской управы, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.